Châtel, település Franciaországban, Haute-Savoie megyében
Châtel-de-Neuvre, település Franciaországban, Allier megyében
Châtel-Montagne, település Franciaországban, Allier megyében
Châtel-Gérard, település Franciaországban, Yonne megyében
Châtel-Guyon, település Franciaországban, Puy-de-Dôme megyében
Châtel-de-Joux, település Franciaországban, Jura megyében
Châtel-Censoir, település Franciaországban, Yonne megyében
Châtel-Moron, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
Châtel-sur-Moselle, település Franciaországban, Vosges megyében
Châtel-Saint-Germain, település Franciaországban, Moselle megyében